Натуральне число 240
 240 рік до нашої ери
 240 рік нашої ери